Ökumenische Kirche steht für:

Organisationen:
 Ökumenische Kirche Christi in China, siehe Unabhängige Kirchen in China 

Kirchen:
 Ökumenische Kirche an der Universität Bochum
 Ökumenische Kirche der Heilanstalt Pfafferode, Mühlhausen
 Ökumenische Kirche Baix, Frankreich
 Ökumenische Kunstkapelle Turku, Finnland
 Heiliggeistkirche (Flüh), Schweiz

Siehe auch:
 St. Dominikus (Kaufbeuren)
 St.-Gunthildis-Kapelle, Suffersheim
 Gnadenkirche Tidofeld
 Duke Chapel, Duke University Durham, North Carolina